Anglické příjmení Peel má více nositelů:

 David Peel (1943–2017) – americký zpěvák
 John Peel (1939–2004) – britský diskžokej
 Laura Peelová (* 1989) – australská akrobatická lyžařka
 Paul Peel (1860–1892) – kanadský malíř
 Robert Peel (1788–1850) – britský předseda vlády

Externí odkazy